Huilen, synoniem van wenen: menselijke uiting van pijn of emotie
Wenen, hoofdstad van Oostenrijk
Wenen (Micronesië), eilandje in de gemeente Pwene